Макс Захарович Пенсон (17 марта 1893, Велиж, Россия — 1959, Ташкент, Узбекская ССР) — известный советский фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент газеты «Правда Востока» и всесоюзного информационного агентства ТАСС.

Биография 
Родился в небогатой еврейской семье в городе Велиже (ныне — Смоленской области) 17 марта 1893 года в семье переплётчика, работника местной типографии. Окончил Велижское городское училище в 1911 году, затем полгода учился в художественной школе в Миргороде Полтавской губернии, а затем в художественно-промышленной школе общества имени Антокольского (в декоративно-малярном отделе) в Вильно.

В 1915 году Макс Пенсон с семьёй переехал в Коканд, где до 1917 года работал сначала счетоводом и одновременно учителем рисования в местной школе. Затем с 1917 по 1922 год работал в Кокандском отделе Народного образования в качестве заведующего учебно-производственными мастерскими.

С 1923 года по распоряжению Наркомпроса был отозван в город Ташкент. Затем после сокращения штатов в Наркомпросе работал до 1925 года счетоводом в табачной мастерской в Ташкенте. С 1925 года стал делать фоторепортажи и с 1926 года стал работать фотокорреспондентом в редакции газеты «Правда Востока». Его фоторепортажи были весьма популярны в Советском Союзе в 20-х и 30-х годах XX века. Сотрудничал с журналом «СССР на стройке».

Самая известная его фотография — портрет «Узбекской Мадонны», получивший высшую награду на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, — изображает освобождённую мусульманку, снявшую чадру и кормящую ребёнка грудью.

В 1949 году ему было запрещено продолжать работу в качестве фотокорреспондента. На этом его работа в качестве публичного фотохудожника была прекращена.

Умер в Ташкенте в 1959 году. Похоронен на Европейско-еврейском кладбище (Текстильном).

Автобиография Макса Пенсона 
Написано рукой Макса Пенсона в 1939 году.	
Макс Захарович Пенсон родился в городе Велиже Витебской губернии 17 марта 1893 года.
Отец по профессии переплетчик, работал в местечковой мелкой типографии. Лично очень рано начал трудовую жизнь. Мальчиком меня отдали на обучение в переплетную мастерскую. Грамоте обучался самоучкой. В 1907 году отец работал переплетчиком при Велижском городском училище, вследствие чего ему удалось меня определить в это училище, которое я окончил в 1911 году. Имея большое влечение к рисованию уехал от семьи в город Миргород Полтавской губернии и поступил в художественно-керамическую школу. Учился всего полгода и из-за нужды пришлось уехать в город Вильно, где поступил в художественно-промышленную школу общества имени Антокольского (в отдел декоративно-малярный), получал пособие от общества. Учился до 1915 года. Началась империалистическая война и вслед за этим эвакуация Вильны и я уехал в Среднюю Азию город Коканд. В Коканде работал счетоводом, одновременно преподавал рисование в школах до конца 1917 года. В конце 1917 года начал работать в Кокандском отделе Народного образования. Проработал там до 1922 года в качестве заведующего учебно-производственными мастерскими, в 1923 году по распоряжению Наркомпроса был отозван в город Ташкент. В следствии реорганизации Наркомпроса и сокращения штатов я уволился и поступил на службу в качестве счетовода на табачную мастерскую, где работал до 1925 года.В 1925 году начал заниматься фото-репортажем. С 1926 года работал в редакции "Правда Востока" и работаю до сегодняшнего дня.

Книги Макса Пенсона 
 Макс Пенсон / Max Penson Carre Noir, Paris 1997 ISBN 2-909569-09-8
 Пенсон / Penson Альбом Составитель: И.Галеев, Издательство Скорпион. 2006 г. 304 стр. ISBN 5-86408-133-7

Избранные персональные выставки 
 2007 — Лондон, Великобритания, Gilbert Collection
 2005 — Ташкентский Дом фотографии, Ташкент, Узбекистан
 2004 — Штаб-квартира ООН
 2003 — Международный фотофестиваль, Рим, Италия
 2003 — Московский Дом Фотографий, Москва, Россия
 2001 — Музей фотографии «Bildens Hus», Сунсвалл, Швеция
 2000 — Центр искусств, Москва, Россия
 1998 — Лувр, Париж, Франция
 Музей современного искусства, Ницца, Франция

Публикации в книгах 
 PROPAGANDA & DREAMS, Edition Stemmle 1999 ISBN 3-908161-80-0

Примечания

Ссылки 
  Сайт Макса Пенсона. Фотографии, библиография, публикации, выставки 
 Автобиография Макса Пенсона, написанная в 1939 году 
 Александр Осипович «Фотографии Макса Пенсона возвращаются» 
 Дмитрий Киян К фотографиям Макса Пенсона 
 Макс Пенсон 

Репрессированные в СССР
Похороненные в Ташкенте
Фотографы XX века
Фотографы СССР